Kylie’s Non-Stop History 50+1 — альбом ремиксов австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный в июле 1993 года и в Японии в 1993 году и в октябре 1993 года в Великобритании. Альбом содержит клипы большинства песен Миноуг, которые были выпущены во время периоде с лейблом PWL.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кайли Миноуг 

Альбомы Кайли Миноуг
Альбомы ремиксов